Петуховка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Петуховка — посёлок в Ветковском районе Гомельской области.
 Петуховка — деревня в Узденском районе Минской области.
 Петуховка — деревня в Антоновском сельсовете Чаусского района Могилёвской области.
 Петуховка — деревня в Осиновском сельсовете Чаусского района Могилёвской области.

Россия 
 Петуховка — деревня в Жуковском районе Брянской области.
 Петуховка — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Петуховка — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Петуховка — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Петуховка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Петуховка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Петуховка — деревня в Жердевском районе Тамбовской области.
 Петуховка — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

Украина 
 Петуховка — село в Бурынском районе Сумской области.